Lielax kan syfta på:
 Lielaxö – en av två sammanvuxna öar i Skärgårdshavet i Pargas
 Lielax, Pargas stad – en by i Pargas stad, Egentliga Finland (fi. Lielahti)
 Lielax, Tammerfors stad – en vik och stadsdel inom Tammerfors stad (fi. Lielahti)
 Lielax järnvägsstation – en station belägen i Lielax, Tammerfors
 Lielax kyrka – en kyrkobyggnad i Tammerfors i Finland